Ipueiras (Ceará) — município brasileiro
 Ipueiras (Tocantins) — município brasileiro

Ou ainda
 Ipueira — município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos